В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Sydney 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Керрі Рід і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Шалоне і Енн Гоббс 6-2, 4-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Керрі Рід /  Венді Тернбулл (чемпіонки)

  Розмарі Казалс /  Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Sydney